Hvězda bezeichnet mehrere geographische Objekte in Tschechien

Berge
 Hvězda (Böhmerwald) (Großer Sternberg, 1145 m n.m.), Berg im Böhmerwald
 Hvězda (Riesengebirge) (Stephanshöhe, 959 m n.m.), Berg im Riesengebirge
 Hvězda (Falkengebirge) (Stern, 674 m n.m.), Berg im Falkengebirge
 Hvězda (655 m n.m.), Berg in der Vizovická vrchovina

Bauwerke
 Hvězda (Teich) (Sternteich), Teich bei Opatov v Čechách, Okres Svitavy
 Letohrádek Hvězda in Prag, siehe Schloss Stern (Prag)
 Jagdschloss Hvězda bei Černice, Gemeinde Sudoměřice u Bechyně, Okres Tabor
 Schloss Hvězda bei Opatov v Čechách, Okres Svitavy
 Wallfahrtskapelle Hvězda bei Hlavňov, Gemeinde Police nad Metují, Okres Náchod

Ortschaften 
 Hvězda, von 1961 bis 1990 bestandene Gemeinde im Okres Náchod
 Hvězda (Sterndorf), Ortsteil von Blíževedly, Okres Česká Lípa 
 Hvězda (Stern), Ortsteil von Hřibojedy, Okres Trutnov 
 Hvězda (Stern), Ortsteil von Malíkovice, Okres Kladno 
 Hvězda (Sternhof), Grundsiedlungseinheit der Gemeinde Chudenín, Okres Klatovy
 Hvězda (Stern), Grundsiedlungseinheit des Ortsteils Liboc vom Prag
 Hvězda (Stern), Wüstung in der Gemeinde Loučovice, Okres Český Krumlov
 Zlatá Hvězda (Goldenstern), Ansiedlung der Gemeinde Žďárek, Okres Liberec

Fahrzeuge
 Hvězda (Auto), tschechoslowakische Automarke der 1950er Jahre